Klonk bezeichnet:
 Klonk, geologische Lokalität in Tschechien
 Roman von Terry Pratchett, siehe Scheibenwelt-Romane#Klonk!

Familienname:
 Charlotte Klonk (* 1965), deutsche Kunsthistorikerin
 Erhardt Klonk (1898–1984), deutscher Maler und Glasmaler
 Erhardt Jakobus Klonk (* 1932), deutscher Maler und Glasmaler